SZY steht für:
 Flughafen Olsztyn-Mazury nach dem IATA-Code
 polnisches Kfz-Kennzeichen für Powiat Żywiecki

Abkürzung